Чемпионат Краснодарского края по футболу — футбольный турнир, проводимый Краснодарской краевой федерацией футбола и объединяющий футбольные клубы региона, а также некоторые команды республики Адыгеи.

История 
Первый междугородный футбольный матч на территории современного Краснодарского края был сыгран 6 августа 1912 года.

Структура проведения 
Чемпионат проводится по системе лиги. Победитель чемпионата играет с обладателем кубка за суперкубок края. В не высшей лиге проводится турнир, носящий название Кубок губернатора Краснодарского края, который систему лиг с чемпионатом не образует, обмен командами между ними не предусмотрен.

Таблица призёров 
История чемпионатов Краснодарского края.

СССР

Россия

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 История первенств России среди ЛФК (таблицы) — Чемпионат Краснодарского края по футболу
 Официальный сайт Краснодарской краевой федерации футбола

Региональные футбольные турниры России
Спортивные соревнования в Краснодарском крае
Футбол в Краснодарском крае